Reliéf může být:

 reliéf (sochařství) – ozdobné sochařské dílo vystupující z plochy
 reliéf (geografie) – tvářnost zemského povrchu – reliéf Země
 reliéf (polygrafie) – odborný polygrafický termín, pomocný text předsunutý hlavnímu textu – tzv. rámcovka
 Reliéf (skupina) – česká bluegrassová hudební skupina

Externí odkazy